УНИАТЕК (UNIATEC) — Международный союз технических кинематографических ассоциаций (1957—1990), создан с целью развития сотрудничества в научно-технических областях кинематографа, стимулирования соответствующих исследований и разработок, организовывал обмен научно-технической информацией, проводил раз в два года международные конгрессы по кинотехнике, а также способствовал расширению контактов между специалистами. Союз входил в состав Международного совета по кино и телевидению при ЮНЕСКО.

C  года в рамках конгресса проводился Международный технический конкурс фильмов. На некоторых международных кинофестивалях (в Москве, Карловых Варах и др.) присуждалась специальная премия УНИАТЕКа за оригинальное использование технических средств кинематографа.

Структура 
Высшим органом союза являлась Генеральная ассамблея, которая собиралась во время проведения очередных конгрессов. На ассамблее избирался совет УНИАТЕК, который, в свою очередь, избирал бюро, осуществлявшее руководство деятельностью союза между конгрессами и подготовку конгрессов. Союз издавал труды по материалам конгрессов, информационные бюллетени. Постоянный секретариат УНИАТЕКа располагался в Париже при Commission Supérieure Technique du Cinéma Français. 

По данным на 1980 год в состав союза входило 30 ассоциаций из 27 стран, в том числе из 10 социалистических. Советская кинематография, представляемая Всесоюзным научно-исследовательским кинофотоинститутом (НИКФИ) и Союзом кинематографистов СССР, принимала активное участие в работе УНИАТЕКа с момента его основания.

Руководство 
 Постоянный генеральный секретарь: Клод Соле (Франция)
 Президенты: Андре Кутен (Франция), Клод Леон (Франция) 
 Вице-президенты: Борис Коноплёв (СССР), Альберт Вилькенинг (ГДР), Гарольд Дж. Эди (США), Марио Кальцини (Италия), Кенетт Мэйсон (США)

Конгресс

Конкурс фильмов 

 V МКФ в Москве: специальный приз УНИАТЕК фильму «Дневник рабочего» (1967)
 VII МКФ в Москве: специальный приз УНИАТЕК фильму «Михай Храбрый» (1971)
 XVI МКФ в Москве: приз УНИАТЕК за оригинальную технику съемки фильма «Посетитель музея» (1989) Николаю Покопцеву 
 XXII МКФ в Карловых Варах: специальный приз УНИАТЕК фильму «Конец одиночества фермы Берхоф» (1983)
 XXIV МКФ в Карловых Варах: специальный приз УНИАТЕК фильму «А теперь куда?» (1988)

Примечания

Ссылки 
 The 8th UNIATEC Congress: Brussels, Belgium, 22–27 September 1968
 The 12th UNIATEC Congress: Moscow, USSR, 5–10 October 1976
 The 14th UNIATEC Congress: Varna, Bulgaria, 22–23 September 1980
 The 15th UNIATEC Congress: Paris, France, 1–5 October 1984
 The 16th UNIATEC Congress: Budapest, Hungary, 15–19 September 1986
 The 17th UNIATEC Congress: Montréal, Canada, 14–18 October 1989

Кинематограф
Кинофестивали